Иван Горелов:
 Горелов, Иван Николаевич (более известен как Владимир Николаевич Давыдов; 1849—1925) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, педагог, Заслуженный артист Императорских театров.
 Горелов, Иван Павлович (1910—1970) — советский писатель, главный редактор журнала «Советский киноэкран» (1940—1941).
 Горелов, Иван Павлович (1918—1969) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).